Süchting ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Süchting-Koenemann (1895–1988), deutsche Malerin, Grafikerin, Bildhauerin und Schriftstellerin
 Heinrich Süchting (1880–1962), deutscher Bodenkundler
 Hugo Süchting (1874–1916), deutscher Schachspieler
 Joachim Süchting (1933–2004), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer
 Liv Süchting (* 2000), deutsche Handballspielerin